(713) Люциния () — углеродистый астероид из группы главного пояса, который был открыт 18 апреля 1911 года американским астрономом Джозефом Хелффричем в обсерватории и назван в честь латинского названия соловья.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Джозефом Хелффричем
Астероиды, названные в честь живых организмов